Rydzewo (gromada w powiecie drawskim)
 Rydzewo (gromada w powiecie giżyckim)
 Rydzewo (gromada w powiecie grajewskim)